Виноградненский сельский совет:

Украина/Россия 

 Виноградненский сельский совет  — административно-территориальная единица, расположенная в центре Ленинского района Крыма.

Украина 
 Виноградненский сельский совет — входит в состав Токмакского района Запорожской области.
 Виноградненский сельский совет — входит в состав Мариупольского городского совета.